Di seguito una lista di asteroidi dal numero 234001 al 235000 con data di scoperta e scopritore.

234001-234100 

|-
|234001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234013 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|234014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234017 - ||  ||  || ODAS
|-
|234018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234026 Unioneastrofili ||  ||  || Tesi, L.
|-
|234027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234028 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234037 - ||  ||  || ODAS
|-
|234038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234039 - ||  ||  || NEAT
|-
|234040 - ||  ||  || ODAS
|-
|234041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234043 - ||  ||  || ODAS
|-
|234044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234050 - ||  ||  || Spacewatch
|}

234101-234200 

|-
|234101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234102 - ||  ||  || CSS
|-
|234103 - ||  ||  || CSS
|-
|234104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234117 - ||  ||  || Sarounova, L.
|-
|234118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234119 - ||  ||  || CSS
|-
|234120 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234121 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234122 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234144 - ||  ||  || Zoltowski, F. B.
|-
|234145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234148 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234152 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234157 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234162 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234165 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234169 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|234170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234171 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|234172 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234173 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234174 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|234175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234176 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234191 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234194 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234195 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234197 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234200 - ||  ||  || LINEAR
|}

234201-234300 

|-
|234201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234202 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234213 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234229 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234241 - ||  ||  || NEAT
|-
|234242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234243 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234244 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234248 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234250 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234251 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234254 - ||  ||  || Nacogdoches
|-
|234255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234268 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234281 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234282 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234284 - ||  ||  || NEAT
|-
|234285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234292 Wolfganghansch ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|234293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234294 Pappsándor ||  ||  || Sarneczky, K., Kiss, L.
|-
|234295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234300 - ||  ||  || LONEOS
|}

234301-234400 

|-
|234301 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234302 - ||  ||  || NEAT
|-
|234303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234309 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234312 - ||  ||  || NEAT
|-
|234313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234316 - ||  ||  || NEAT
|-
|234317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234321 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234331 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234333 - ||  ||  || Kobayashi, T.
|-
|234334 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234336 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|234337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234341 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234349 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|234350 - ||  ||  || LINEAR
|}

234401-234500 

|-
|234401 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234403 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234405 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|234406 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|234407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234418 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234419 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234420 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234421 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234423 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234425 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234428 - ||  ||  || NEAT
|-
|234429 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234431 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|234432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234455 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234472 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|234473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234481 - ||  ||  || NEAT
|-
|234482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234483 - ||  ||  || NEAT
|-
|234484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234491 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234500 - ||  ||  || LINEAR
|}

234501-234600 

|-
|234501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234502 - ||  ||  || NEAT
|-
|234503 - ||  ||  || NEAT
|-
|234504 - ||  ||  || NEAT
|-
|234505 - ||  ||  || NEAT
|-
|234506 - ||  ||  || NEAT
|-
|234507 - ||  ||  || NEAT
|-
|234508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234512 - ||  ||  || NEAT
|-
|234513 - ||  ||  || NEAT
|-
|234514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234515 - ||  ||  || NEAT
|-
|234516 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|234517 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|234518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234525 - ||  ||  || NEAT
|-
|234526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234534 - ||  ||  || NEAT
|-
|234535 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234539 - ||  ||  || NEAT
|-
|234540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234541 - ||  ||  || NEAT
|-
|234542 - ||  ||  || NEAT
|-
|234543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234586 - ||  ||  || NEAT
|-
|234587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234600 - ||  ||  || NEAT
|}

234601-234700 

|-
|234601 - ||  ||  || NEAT
|-
|234602 - ||  ||  || NEAT
|-
|234603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234611 - ||  ||  || CINEOS
|-
|234612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234618 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234630 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|234631 - ||  ||  || Roe, J. M.
|-
|234632 - ||  ||  || NEAT
|-
|234633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234634 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|234635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234637 - ||  ||  || Bohyunsan
|-
|234638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234640 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234647 - ||  ||  || NEAT
|-
|234648 - ||  ||  || NEAT
|-
|234649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234651 - ||  ||  || Bohyunsan
|-
|234652 - ||  ||  || NEAT
|-
|234653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234654 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|234655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234656 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234659 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234660 - ||  ||  || NEAT
|-
|234661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234664 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234665 - ||  ||  || NEAT
|-
|234666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234669 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234670 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|234671 - ||  ||  || NEAT
|-
|234672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234675 - ||  ||  || NEAT
|-
|234676 - ||  ||  || NEAT
|-
|234677 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234678 - ||  ||  || NEAT
|-
|234679 - ||  ||  || NEAT
|-
|234680 - ||  ||  || NEAT
|-
|234681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234684 - ||  ||  || NEAT
|-
|234685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234690 - ||  ||  || NEAT
|-
|234691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234692 - ||  ||  || NEAT
|-
|234693 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234696 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234698 - ||  ||  || NEAT
|-
|234699 - ||  ||  || NEAT
|-
|234700 - ||  ||  || NEAT
|}

234701-234800 

|-
|234701 - ||  ||  || NEAT
|-
|234702 - ||  ||  || NEAT
|-
|234703 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234704 - ||  ||  || NEAT
|-
|234705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234709 - ||  ||  || NEAT
|-
|234710 - ||  ||  || NEAT
|-
|234711 - ||  ||  || NEAT
|-
|234712 - ||  ||  || NEAT
|-
|234713 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234714 - ||  ||  || Zoltowski, F. B.
|-
|234715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234717 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234718 - ||  ||  || NEAT
|-
|234719 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234720 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234721 - ||  ||  || NEAT
|-
|234722 - ||  ||  || NEAT
|-
|234723 - ||  ||  || NEAT
|-
|234724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234728 - ||  ||  || NEAT
|-
|234729 - ||  ||  || NEAT
|-
|234730 - ||  ||  || NEAT
|-
|234731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234732 - ||  ||  || NEAT
|-
|234733 - ||  ||  || NEAT
|-
|234734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234741 - ||  ||  || NEAT
|-
|234742 - ||  ||  || NEAT
|-
|234743 - ||  ||  || NEAT
|-
|234744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234745 - ||  ||  || NEAT
|-
|234746 - ||  ||  || NEAT
|-
|234747 - ||  ||  || NEAT
|-
|234748 - ||  ||  || Stoss, R.
|-
|234749 - ||  ||  || NEAT
|-
|234750 Amymainzer ||  ||  || NEAT
|-
|234751 - ||  ||  || NEAT
|-
|234752 - ||  ||  || NEAT
|-
|234753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234754 - ||  ||  || NEAT
|-
|234755 - ||  ||  || NEAT
|-
|234756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234758 - ||  ||  || NEAT
|-
|234759 - ||  ||  || NEAT
|-
|234760 - ||  ||  || NEAT
|-
|234761 Rainerkracht ||  ||  || NEAT
|-
|234762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234763 - ||  ||  || NEAT
|-
|234764 - ||  ||  || NEAT
|-
|234765 - ||  ||  || NEAT
|-
|234766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234768 - ||  ||  || NEAT
|-
|234769 - ||  ||  || NEAT
|-
|234770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234771 - ||  ||  || NEAT
|-
|234772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234773 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234776 - ||  ||  || NEAT
|-
|234777 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|234778 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|234779 - ||  ||  || NEAT
|-
|234780 - ||  ||  || NEAT
|-
|234781 - ||  ||  || NEAT
|-
|234782 - ||  ||  || NEAT
|-
|234783 - ||  ||  || NEAT
|-
|234784 - ||  ||  || NEAT
|-
|234785 - ||  ||  || NEAT
|-
|234786 - ||  ||  || NEAT
|-
|234787 - ||  ||  || NEAT
|-
|234788 - ||  ||  || NEAT
|-
|234789 - ||  ||  || NEAT
|-
|234790 - ||  ||  || NEAT
|-
|234791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234792 - ||  ||  || NEAT
|-
|234793 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|234794 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|234795 - ||  ||  || NEAT
|-
|234796 - ||  ||  || NEAT
|-
|234797 - ||  ||  || NEAT
|-
|234798 - ||  ||  || NEAT
|-
|234799 - ||  ||  || NEAT
|-
|234800 - ||  ||  || NEAT
|}

234801-234900 

|-
|234801 - ||  ||  || NEAT
|-
|234802 - ||  ||  || NEAT
|-
|234803 - ||  ||  || NEAT
|-
|234804 - ||  ||  || NEAT
|-
|234805 - ||  ||  || NEAT
|-
|234806 - ||  ||  || NEAT
|-
|234807 - ||  ||  || NEAT
|-
|234808 - ||  ||  || NEAT
|-
|234809 - ||  ||  || Palomar
|-
|234810 - ||  ||  || NEAT
|-
|234811 - ||  ||  || NEAT
|-
|234812 - ||  ||  || NEAT
|-
|234813 - ||  ||  || NEAT
|-
|234814 - ||  ||  || NEAT
|-
|234815 - ||  ||  || NEAT
|-
|234816 - ||  ||  || NEAT
|-
|234817 - ||  ||  || NEAT
|-
|234818 - ||  ||  || NEAT
|-
|234819 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234820 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234821 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234823 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234831 - ||  ||  || CINEOS
|-
|234832 - ||  ||  || CINEOS
|-
|234833 - ||  ||  || NEAT
|-
|234834 - ||  ||  || NEAT
|-
|234835 - ||  ||  || NEAT
|-
|234836 - ||  ||  || NEAT
|-
|234837 - ||  ||  || NEAT
|-
|234838 - ||  ||  || NEAT
|-
|234839 - ||  ||  || NEAT
|-
|234840 - ||  ||  || NEAT
|-
|234841 - ||  ||  || NEAT
|-
|234842 - ||  ||  || NEAT
|-
|234843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234844 - ||  ||  || NEAT
|-
|234845 - ||  ||  || NEAT
|-
|234846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234847 - ||  ||  || NEAT
|-
|234848 - ||  ||  || NEAT
|-
|234849 - ||  ||  || NEAT
|-
|234850 - ||  ||  || NEAT
|-
|234851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234852 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234853 - ||  ||  || NEAT
|-
|234854 - ||  ||  || NEAT
|-
|234855 - ||  ||  || NEAT
|-
|234856 - ||  ||  || White, M., Collins, M.
|-
|234857 - ||  ||  || White, M., Collins, M.
|-
|234858 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|234859 - ||  ||  || NEAT
|-
|234860 - ||  ||  || NEAT
|-
|234861 - ||  ||  || NEAT
|-
|234862 - ||  ||  || NEAT
|-
|234863 - ||  ||  || NEAT
|-
|234864 - ||  ||  || NEAT
|-
|234865 - ||  ||  || NEAT
|-
|234866 - ||  ||  || NEAT
|-
|234867 - ||  ||  || NEAT
|-
|234868 - ||  ||  || NEAT
|-
|234869 - ||  ||  || NEAT
|-
|234870 - ||  ||  || NEAT
|-
|234871 - ||  ||  || Pravec, P.
|-
|234872 - ||  ||  || NEAT
|-
|234873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234874 - ||  ||  || NEAT
|-
|234875 - ||  ||  || NEAT
|-
|234876 - ||  ||  || NEAT
|-
|234877 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234879 - ||  ||  || NEAT
|-
|234880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234882 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234883 - ||  ||  || CINEOS
|-
|234884 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234886 - ||  ||  || NEAT
|-
|234887 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234890 - ||  ||  || NEAT
|-
|234891 - ||  ||  || NEAT
|-
|234892 - ||  ||  || NEAT
|-
|234893 - ||  ||  || NEAT
|-
|234894 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234896 - ||  ||  || NEAT
|-
|234897 - ||  ||  || NEAT
|-
|234898 - ||  ||  || NEAT
|-
|234899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234900 - ||  ||  || LINEAR
|}

234901-235000 

|-
|234901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234903 - ||  ||  || NEAT
|-
|234904 - ||  ||  || NEAT
|-
|234905 - ||  ||  || NEAT
|-
|234906 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234908 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234914 - ||  ||  || NEAT
|-
|234915 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|234916 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|234917 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|234918 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|234919 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|234920 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|234921 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|234922 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|234923 Bonnell ||  ||  || NEAT
|-
|234924 - ||  ||  || NEAT
|-
|234925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234926 - ||  ||  || NEAT
|-
|234927 - ||  ||  || NEAT
|-
|234928 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|234929 - ||  ||  || NEAT
|-
|234930 - ||  ||  || NEAT
|-
|234931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234933 - ||  ||  || NEAT
|-
|234934 - ||  ||  || NEAT
|-
|234935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234937 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|234938 - ||  ||  || NEAT
|-
|234939 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|234940 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234944 - ||  ||  || NEAT
|-
|234945 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234946 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234948 - ||  ||  || La Palma
|-
|234949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234950 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234952 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234953 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234955 - ||  ||  || NEAT
|-
|234956 - ||  ||  || NEAT
|-
|234957 - ||  ||  || NEAT
|-
|234958 - ||  ||  || NEAT
|-
|234959 - ||  ||  || NEAT
|-
|234960 - ||  ||  || CINEOS
|-
|234961 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234963 - ||  ||  || NEAT
|-
|234964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234967 - ||  ||  || NEAT
|-
|234968 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234969 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234970 - ||  ||  || NEAT
|-
|234971 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234973 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234976 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234979 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234981 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234985 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234988 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|234990 - ||  ||  || NEAT
|-
|234991 - ||  ||  || LONEOS
|-
|234992 - ||  ||  || NEAT
|-
|234993 - ||  ||  || NEAT
|-
|234994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234995 - ||  ||  || NEAT
|-
|234996 - ||  ||  || NEAT
|-
|234997 - ||  ||  || NEAT
|-
|234998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|234999 - ||  ||  || NEAT
|-
|235000 - ||  ||  || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0234001